Анри Люсьен Жюмель (, 1866 — 1935) — французский ботаник, физиолог растений и фармацевт.

Биография 
Анри Люсьен Жюмель родился в 1866 году.

С 1887 по 1894 год он работал физиологом на Факультете Наук в Париже.

В 1890 году была опубликована его работа Le Laboratoire de Biologie Vegetale de Fontainebleau.

Анри Люсьен Жюмель умер в 1935 году.

Научная деятельность 
Анри Люсьен Жюмель специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1890. Le Laboratoire de Biologie Vegetale de Fontainebleau. 16 pp. Reimprimió Kessinger Publ. 2010. ISBN 1160160929.
 1897. L'okouendé gowa, liane à caoutchouc du Fernan-Vaz. 6 pp.
 1900. Plantes alimentaires: (Pt. 1 of Les Cultures Coloniales). Ed. J.B. Baillière & fils. 130 pp.
 1900. Plantes industrielles & médicinales: (Pt.2 de Les Cultures Coloniales). Ed. J.B. Baillière & fils. 360 pp.
 1903. Plantes a cautchouc et a gutta. París: Augustin Challamel. 542 pp. Reimprimió BiblioBazaar, LLC, 2009. 194 pp. ISBN 111301881X.
 1907. Exposition coloniale de Marseille 1906: Les ressources agricoles et forestières des colonies françaises. Ed. Barlatier. 592 pp.
 1908. Sur quelques plantes utiles ou intéressantes du nord-ouest de Madagascar. Ed. Musée colonial. 47 pp.
 Henri Lucien Jumelle, Henri Perrier de la Bâthie. 1910. Fragments biologiques de la flore de Madagascar (Dioscorea, Adansonia, Coffea, etc.) Ed. Institut colonial. 96 pp.
 1913. Les cultures coloniales. Ed. J.B. Ballière & fils. 360 pp.
 1916. Catalogue descriptif des collections botaniques du Musée Colonial de Marseille, Afrique Occidentale FranÇaise. Ed. Musée Colonial. 93 pp.
 1921. Les huiles végétales: Origines. Procédés de préparation. Caractères et emplois. Ed. J.-B. Baillière et fils, París. Reipreso Adamant Media Corp. 2005. 500 pp. ISBN 0-543-73331-9.
 1924. Légumes et fruits: (Pt.2 of Les Cultures Coloniales). Bibliothèque coloniale. Ed. J.B. Baillière & fils. 122 pp.

Почести 
В его честь были названы роды растений Jumellea Schltr. и
Jumelleanthus Hochr.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Фармацевты Франции